Појам "Мајсторско писмо" може се односити на:

 Мајсторско писмо (документ) - Документ који се добија после изученог заната
 Мајсторско писмо (изложба) - Изложба у Врању, посвеђена старим занатима